Le marronnier, un arbre commun en Europe et en Amérique du Nord ;
 Le marronnier de l'Himalaya, un arbre originaire du sous-continent indien ;
 Le marronnier, expression journalistique ;
 Marronnier, un film japonais de Hideyuki Kubayashi sorti en 2004.

Voir aussi
 Mineuse du marronnier